Klemens VII – antypapież obediencji awiniońskiej w latach 1378-1394.
 Klemens VII – papież w latach 1523-1534.